KCA est un sigle qui peut désigner :
 Kids' Choice Awards, une cérémonie américaine annuelle de remise de récompenses dont le jury est composé uniquement d'enfants ;
 Kids' Choice Awards México ou KCA México, la version latino-américaine de Kids' Choice Awards.

KCA est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant le comté de Kuqa, en Chine, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports